Die 2. U-18-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 21. bis 30. Mai 1982 in Finnland ausgetragen. Sieger wurde Schottland durch einen 3:1-Sieg über die Tschechoslowakei. Titelverteidiger Deutschland schied ebenso wie Österreich bereits in der Vorrunde des Finalturniers aus. Die Schweiz konnte sich nicht qualifizieren. Die DDR-Junioren nahmen an der 2. Austragung dieses Wettbewerbs nicht teil.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Verlierer der Halbfinals spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

DFB-Auswahl 

Die ursprünglich nominierten Herbert Waas (Gesellenprüfung) und Michael Rummenigge (Verletzung) wurden kurz vor Turnierbeginn durch Jürgen Rinke und Ulf Metschies ersetzt.

 Trainer: Dietrich Weise

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den folgenden Städten:
Anjalankoski, Hämeenlinna, Hamina, Hanko, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Karjaa, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, Lahti, Loviisa, Nummela, Paimio, Parainen, Raisio, Salo und Turku.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen 
Schottland ist zum ersten Mal U-18-Fußball-Europameister. 

Die Siegerelf: Rae - Beaumont, Bowman, Dick, McGinnis, McStay, Gary Mackay, Pat Nevin, John Philliben, Rennie, Rice

Philliben, Nevin, Mackay / Kula erzielten die Tore im Finale.

Neben Schottland qualifizierten sich die Niederlande, Österreich, Polen, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1983.

Weblinks 
 U-18-Europameisterschaft 1982 auf rsssf.com (engl.)

Einzelnachweise 

1982
Fußballveranstaltung 1982
Fußball (Finnland)
Sportveranstaltung in Finnland